

Patronyme 

 Antoine Guénard (1726-1806), jésuite et homme de lettres français ;
 Constance Guénard, en religion le père Léandre (1584-~1625), prédicateur capucin, puis cordelier, puis protestant français ;
 Denise Guénard (1934-), athlète française ;
 Élisabeth Guénard, née Élisabeth Brossin de Méré (1751-1829), romancière française ;
 Félix Guénard ou Ganard (1661-1725), fondeur de cloches, actif en Belgique dans l'Entre-Sambre-et-Meuse ;
 Pierre Guénard (1987-), auteur compositeur interprète et romancier français ;
 Tim Guénard (1958-), écrivain et éducateur français.

Paronymie 

 Nidia Guenard (1979-), manager de catcheurs.